Dybladsväxter (Hydrocharitaceae) är en familj av enhjärtbladiga växter. Dybladsväxter ingår i svaltingordningen, klassen enhjärtbladiga växter, fylumet kärlväxter i växtriket. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hydrocharitaceae 131 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svaltingordningen